Spółka akcyjna – rodzaj spółki kapitałowej
 Sąd administracyjny –  jeden z organów państwowych sprawujących wymiar sprawiedliwości
 Sturmabteilung – bojówki NSDAP
 SA – swoista absorpcja